Gostun (Bansko), een plaats in de Bulgaarse gemeente Bansko
 Gostun (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolj